La Stoa Media de Atenas era una stoa ubicada aproximadamente en el centro del Ágora de Atenas, a la que dividía en sus zonas norte y sur.

Historia 
Durante el siglo II a. C., el aspecto del lado sur del Ágora cambió radicalmente con la construcción de varios edificios nuevos. El primero en levantarse fue la Stoa Media, edificada entre 180 y 140 a. C. Este edificio corría de este a oeste a través de la antigua plaza, dividiéndola en dos mitades desiguales.

Descripción 
La Stoa Media es el edificio más grande del Ágora, con casi 150 metros de largo y 17 de ancho. Tenía columnatas dóricas en los lados norte y sur y jónica en el medio, de 23 columnas. El edificio era de piedra caliza, con cubierta de terracota. Se conservan restos de un parapeto estrecho, que discurría entre algunas de las columnas, posiblemente para dividir la stoa en secciones. En su extremo oriental permanecen in situ las escaleras originales y tres columnas. En el oeste, sólo perviven los cimientos de conglomerado rojizo. Aparte de su gran tamaño, la stoa era una construcción relativamente modesta, de función primordialmente comercial.

Referencias

Enlaces externos 

Ágora de Atenas
Arquitectura de Grecia del siglo II a. C.
Edificios y estructuras desaparecidos de Grecia